«Однажды в Голливуде»:
 «Однажды в Голливуде» — драматическая комедия Барри Левинсона (США, 2008).
 «Однажды в Голливуде» — комедийно-драматический фильм Квентина Тарантино (США — Великобритания, 2019).
 «Однажды в Голливуде» — роман Квентина Тарантино (2021), расширенная новеллизация одноимённого фильма 2019 года.